Aleocharinae — підродина жуків родини Жуки-хижаки (Staphylinidae). Найбільша у родині; містить понад 12 тис видів. Багато представників групи є мірмекофілами та термітофілами.

Систематика
Підродина включає 52 триби, понад 1000 родів та 12000 видів

 Tribe Aleocharini Fleming, 1821
 Aleochara Gravenhorst, 1802
 Tinotus Sharp, 1883
 Tribe Athetini Casey, 1910
 Acrotona Thomson, 1859
 Actophylla Bernhauer, 1908
 Alevonota Thomson, 1856
 Alianta Thomson, 1858
 Aloconota Thomson, 1858
 Amischa Thomson, 1858
 Anopleta Mulsant & Rey, 1874
 Atheta Thomson, 1858
 Brundinia Tottenham, 1949
 Cadaverota Yosii & Sawada, 1976
 Callicerus Gravenhorst, 1802
 Coprothassa Thomson, 1859
 Dacrila Mulsant & Rey, 1874
 Dadobia Thomson, 1856
 Dilacra Thomson, 1858
 Dinaraea Thomson, 1858
 Disopora Thomson, 1859
 Dochmonota Thomson, 1859
 Geostiba Thomson, 1858
 Halobrecta Thomson, 1858
 Hydrosmecta Thomson, 1858
 Leptostiba Pace, 1985
 Liogluta Thomson, 1858
 Lundbergia Muona, 1975
 Lyprocorrhe Thomson, 1859
 Nehemitropia Lohse, 1971
 Ousipalia Des Gozis, 1886
 Pachnida Mulsant & Rey, 1874
 Pachyatheta Munster, 1930
 Paranopleta Brundin, 1954
 Philhygra Mulsant & Rey, 1873
 Pycnota Mulsant & Rey, 1874
 Schistoglossa Kraatz, 1856
 Thamiaraea Thomson, 1858
 Tomoglossa Kraatz, 1856
 Trichiusa Casey, 1856
 Trichomicra Brundin, 1941
 Tribe Autaliini Thomson, 1859
 Autalia Samouelle, 1819
 Tribe Corotocini Fenyes, 1918
 Abrotelina
 Corotocina
 Coatonachthodes Kistner, 1968
 Eburniogastrina
 Nasutitellina
 Sphuridaethina
 Termitocharina
 Termitocupidina
 Termitogastrina
 Termitoiceina
 Termitopithina
 Termitoptochina
 Timeparthenina
 Tribe Deinopsini Sharp, 1883
 Deinopsis Matthews, 1838
 Tribe Diglottini Jacobson, 1909
 Diglotta Champion, 1887
 Tribe Dorylogastrini Wasmann 1916
 Berghoffia
 Dorylocratus
 Dorylogaster
 Tribe Dorylomimini Wasmann 1916
 Dorylomimus
 Dorylonannus
 Jeanneliusa
 Tribe Ecitocharini
 Ecitodaemon
 Ecitomorpha
 Ecitophya
 Ecitoschneirla
 Ecitosymbia (=Ecitoxenides)
 Ecitoxenia
 Ecitoxenides
 Retteneciton
 Seeverseciton
 Tribe Ecitogastrini
 Ecitogaster
 Tribe Falagriini Mulsant & Rey, 1873
 Anaulacaspis Ganglbauer, 1895
 Borboropora Kraatz, 1862
 Cordalia Jacobs, 1925
 Falagria Samouelle, 1819
 Falagrioma Casey, 1906
 Flavipennis Cameron, 1920
 Myrmecocephalus MacLeay, 1871
 Myrmecopora Saulcy, 1865
 Tribe Gymnusini Heer, 1839
 Gymnusa Gravenhorst, 1806
 Tribe Homalotini Heer, 1839
 Subtribe Gyrophaenina Kraatz, 1856
 Agaricochara Kraatz, 1856
 Encephalus Kirby, 1832
 Gyrophaena Mannerheim, 1830
 Subtribe Bolitocharina Thomson, 1859
 Bolitochara Mannerheim, 1830
 Euryusa Erichson, 1837
 Heterota Mulsant & Rey, 1874
 Leptusa Kraatz, 1856
 Phymatura J. Sahlberg, 1876
 Tachyusida Mulsant & Rey, 1872
 Subtribe Silusina Fenyes, 1918
 Silusa Erichson, 1837
 Subtribe Homalotina Heer, 1839
 Anomognathus Solier, 1849
 Homalota Mannerheim, 1830
 Pseudomicrodota Machulka, 1935
 Thecturota Casey, 1893
 Subtribe Rhopalocerina Reitter, 1909
 Clavigera Scriba, 1859
 Cyphea Fauvel, 1863
 Tribe Hygronomini Thomson, 1859
 Hygronoma Erichson, 1837
 Tribe Hypocyphtini Laporte de Castelnau, 1835 (= Oligotini Thomson, 1859)
 Cypha Samouelle, 1819
 Holobus Solier, 1849
 Oligota Mannerheim, 1830
 Tribe Lomechusini Fleming, 1821 (= Myrmedoniini Thomson, 1867)
 Drusilla Samouelle, 1819
 Lomechusa Gravenhorst, 1806
 Lomechusoides Tottenham, 1939 (Lomechusoides strumosus)
 Maschwitzia
 Meronera
 Myrmedonota
 Zyras Stephens, 1835
 Tribe Myllaenini Ganglbauer, 1895
 Myllaena Erichson, 1837
 Tribe Oxypodini Thomson, 1859
 Subtribe Oxypodina Thomson, 1859
 Acrostiba Thomson, 1858
 Amarochara Thomson, 1858
 Calodera Mannerheim, 1830
 Cephalocousya Lohse, 1971
 Chanoma Blackwelder, 1952
 Chilomorpha Krasa, 1914
 Crataraea Thomson, 1858
 Drusilla Blackwelder, 1952
 Dexiogya Thomson, 1858
 Haploglossa Kraatz, 1856
 Hygropora Kraatz, 1856
 Ilyobates Kraatz, 1856
 Ischnoglossa Kraatz, 1856
 Mniusa Mulsant & Rey, 1875
 Ocalea Erichson, 1837
 Ocyusa Kraatz, 1856
 Oxypoda Mannerheim, 1830
 Parocyusa Bernhauer, 1902
 Pentanota Bernhauer, 1905
 Phloeopora Erichson, 1837
 Polylobus
 Poromniusa Ganglbauer, 1895
 Pyroglossa Bernhauer, 1901
 Stichoglossa Fairmaire & Laboulbene,1856
 Thiasophila Kraatz, 1856 (Thiasophila angulata)
 Subtribe Dinardina Mulsant & Rey, 1873
 Dinarda Samouelle, 1819
 Subtribe Meoticina Seevers, 1978
 Meotica Mulsant & Rey, 1873
 Subtribe Tachyusina Thomson, 1859
 Brachyusa Mulsant & Rey, 1874
 Dasygnypeta Lohse, 1974
 Gnypeta Thomson, 1858
 Ischnopoda Stephens, 1835
 Tribe Phytosini Thomson, 1867
 Arena Fauvel, 1862
 Phytosus Curtis, 1838
 Tribe Placusini Mulsant & Rey, 1871
 Placusa Erichson, 1837
 Tribe Termitodiscini
 Termitodiscus
 Termitogerrus
 Tribe Termitohospitini
 Coptotermocola
 Neotermitosocius
 Termitobra
 Termitohospes
 Termitosocius
 Termitosodalis
 Tribe Termitonannini
 Tribe Termitopaediini 
 Coatonipulex Kistner, 1977 
 Dioxeuta negaricus 
 Macrotermophila pretoriusi 
 Macrotoxenus sumatrensis 
 Paratermitopulex Kistner, 1977
 Physomilitaris Kistner, 1977
 Polyteinia 
 Protermitobia thoracotoxenus 
 Termitobia darlingtonae 
 Termitolinus blandus 
 Termitonda
 Termitopaedia bilineatus 
 Termitopulex darlingtonae 
 Termitotecna angolensis 
 Termitotropha rufobrunneus 
 Termozyras
 Tribe Termitusini
 Termitana
 Termitoecia
 Termitospectrum
 Termitusa
 Termitusodes 
 Tribe Trichopseniini LeConte & Horn 1883
 Tribe Trilobitideini
 Trilobitideus

Примітки 

Стафіліни
Підродини комах